Carl Scharling ist der Name folgender Personen:

* Carl Henrik Scharling (1836–1920), dänischer Schriftsteller
 Carl Immanuel Scharling (1879–1951), Bischof von Ribe